Barby ist der Name folgender Orte:

 Barby, Stadt im Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Barby (Ardennes), französische Gemeinde in der Region Grand Est
 Barby (Savoie), französische Gemeinde in der Region Auvergne-Rhône-Alpes
 Barby (Northamptonshire), Gemeinde bei Daventry in Mittelengland

Barby ist der Name folgender Adelsgeschlechter:
 Barby (Adelsgeschlecht), ein Adelsgeschlecht aus der Region Magdeburg
 Grafen von Barby, ein Grafengeschlecht

Barby ist der Familienname folgender Personen:
 Adalbert von Barby (1820–1905), preußischer General der Kavallerie
 Æmilie Juliane von Barby-Mühlingen (1637–1706), Dichterin geistlicher Lieder, siehe Aemilie Juliane von Schwarzburg-Rudolstadt
 Andreas von Barby (1508–1559), dänischer Politiker und Bischof von Lübeck 
 David Barby (1943–2012), britischer Antiquar
 Friedrich von Barby (1801–1871), preußischer Generalmajor
 Johann Heinrich Christian Barby (1765–1837), deutscher Pädagoge und klassischer Philologe
 Lanny Barby (* 1981), kanadische Pornodarstellerin
 Reinhard Barby (1887–1974), deutscher Natur- und Heimatforscher
 Rudolf von Barby (1821–1906), preußischer Generalleutnant 
 Wilhelm von Barby (1795–1883), preußischer Generalleutnant

Siehe auch:
 Barbi
 Barbie (Begriffsklärung)